Колоски — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Колоски — село в Джанкойском районе.
 Колоски — село в Сакском районе.

Украина 
 Колоски — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.

См. также 
 Колосок (значения)